

Patronymes 
Popov (masculin ; Попов) ou Popova (féminin ; Попова), également Popoff (transcription désuète), est un patronyme dérivé du mot pope, commun en Russie, Bulgarie, Ukraine, Macédoine du Nord et Serbie. Il est porté par les personnalités suivantes (par ordre alphabétique) :

Popov 
 Albert Popov (1997), skieur alpin bulgare.
 
 Alekseï Popov (1892-1961), metteur en scène soviétique.
 
 Christo Popov (2002), joueur français de badminton.
 Denis Popov (1979), footballeur russe.
 Denys Popov (1997), footballeur ukrainien.
 Dimitar Popov (1970), footballeur bulgare.
 Dušan Popov (1912-1981), alias Tricyle, agent double (anglais-allemand), ou triple selon certains, qui a inspiré le personnage de James Bond à Ian Fleming.
 Evgueni Popov (1984), coureur cycliste russe.
 
  (1922-1998), entomologiste russo-britannique.
 Goran Popov (1984), footballeur macédonien.
 Iegor Popov (1991), volleyeur russe.
 Ivan Popov (1990), joueur d'échecs russe
 Ivelin Popov (1987), footballeur bulgare.
 Leonid Popov (1945), spationaute ukrainien.
 Markian Popov (1902-1969), chef militaire soviétique, général des armées, héros de l'Union soviétique.
 Michel Popoff (1942), héraldiste français.
 Mikhaïl Popov (1893-1955), botaniste soviétique, dont l'abréviation botanique est Popov.
 Oleg Popov (1930-2016), célèbre clown et artiste du cirque russe.
 Piotr Popov (1868-1960), général et ataman de campagne des cosaques du Don.
 Piotr Popov (1923-1960), agent double pendant la guerre froide. 
 Robert Popov (1982), footballeur macédonien évoluant au poste de défenseur.
 Rouslan Popov (19?-2022), officier supérieur ukrainien.
 Sergueï Popov (1930-1995), athlète russe, champion d'Europe du marathon en 1958.
 Toma Junior Popov (1999), joueur français de badminton.
 Valeri Popov (1974), joueur d'échecs russe.
 Vassili Stepanovitch Popov (1743-1822), général de l'Empire russe.
 Viktor Popov (1937-1994), physicien russe.
 Vladimir Popov (1887-1955), acteur russe et soviétique.
 Vladimir Popov (1889-1968), directeur de la photographie russe et soviétique.
 Vladimir Popov (1930-1987), réalisateur russe.
 Vladimir L. Popov (1946), mathématicien russe.

Popova 
 Anna Popova (1960-), haut-fonctionnaire russe.
 Daria Popova (1993–), patineuse artistique franco-russe.
Emma Popova (1928-2001), actrice russe.
 Irina Popova (1964-), handballeuse soviétique naturalisée française.
 Iryna Popova (1991-), cycliste ukrainienne.
 Julia Popova (1988-), rameuse russe.
 Larissa Popova (1957–), rameuse d'aviron soviétique.
 Lioubov Popova (1889–1924), peintre russe.
 Margarita Popova (1956-), femme politique bulgare.
 Mariana Popova (1978–), chanteuse bulgare.
 Nadejda Popova (1921–2013), aviatrice soviétique de la Seconde Guerre mondiale.
 Nina Vasilievna Popova (1893 ? - ?), athlète russe.
Nina Popova (1922-2020), danseuse de ballet américaine.
 Polina Popova (1995-), mannequin russe.
 Radka Popova (1974-), biathlète bulgare.
 Sofka Popova (1953–), athlète bulgare.
 .
 Vera Ievstafievna Popova (1867-1896), chimiste russe.
 Veronika Popova (1991-), nageuse russe.

Toponymes 
 
 Popov Most, village de la municipalité de Foča, en Bosnie-Herzégovine.
 Popova, village de la municipalité de Blace, en Serbie.
 Popova, cratère sur Mercure.
 Popova Šapka, station de ski de Macédoine.

Autres 
 Château de Popov situé en Ukraine.
 Popoff.

Notes et références

Voir aussi 

 
 
 

Patronyme russe
Homonymie de patronyme bulgare
Patronyme ukrainien
Homonymie de patronyme serbe